Il doppio femminile dell'AEGON International 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Le detentrici del titolo erano Květa Peschke e Katarina Srebotnik, che sono state eliminate in semifinale da Nuria Llagostera Vives e María José Martínez Sánchez.

Liezel Huber e Lisa Raymond si sono ritirate sul risultato di 6-4 in finale contro Nuria Llagostera Vives e María José Martínez Sánchez.

Teste di serie 

 Liezel Huber /  Lisa Raymond (finale, ritirate)
 Květa Peschke /  Katarina Srebotnik(semifinale)

 Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (primo turno)
 Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

AEGON International 2012
WTA Tour 2012